Inchmurrin steht für:

 Inchmurrin (Insel), eine Insel im Loch Lomond, Schottland
 Eine Markenname für Whisky der Loch-Lomond-Brennerei